Akgul Amanmuradova e Vesna Dolonc erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Kristýna Plíšková che hanno battuto in finale Ioana Raluca Olaru e Tamira Paszek, 6–3, 3–6, [10–5].

Teste di serie 

  Eva Birnerová /  Renata Voráčová (semifinali)
  Ioana Raluca Olaru /  Tamira Paszek (finale)

  Kristina Barrois /  Ana Vrljić (quarti di finale)
  Naomi Broady /  Kristýna Plíšková (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2013